

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Bukowiec Mały – część wsi Bukowiec w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Brójce
 Bukowiec Mały – część wsi Majdan Sieniawski w woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Adamówka
 Bukowiec Mały – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowiec Kościelny